Floradora steht für:

 Floradora (Cocktail), alkoholisches Mischgetränk
 Floradora (Kryptologie), englischer Deckname für ein deutsches Verschlüsselungsverfahren
 Floradora (Rose), Rosensorte
 eine Rhododendron-Sorte, siehe Rhododendron-Sorten #Mollis-Azaleen
 gelegentlich benutzte Schreibweise für ein Singspiel von 1899, siehe Florodora